Palumbo ist der Familienname folgender Personen:
 Aniello Palumbo (* 1952), italienischer Politiker
 Chuck Palumbo (* 1971), US-amerikanischer Wrestler
 Claudio Palumbo (* 1965), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Trivento
 Daryl Palumbo (* 1979), US-amerikanischer Sänger
 Dolores Palumbo (1912–1984), italienische Schauspielerin
 Donald E. Palumbo (* ?), US-amerikanischer Anglist
 Elio Palumbo (1933–2004), italienischer Musikproduzent, Liedtexter und Regisseur
 Emanuele Palumbo (* 2000), italienischer Rapper, siehe Geolier
 Fortunato Palumbo (1736–1752), italienischer Bischof von Trivento
 Francisco Minà Palumbo (1814–1899), italienischer Naturwissenschaftler
 Gennarino Palumbo (1931–1980), italienischer Sänger und Schauspieler
 Giuseppe Palumbo (* 1975), italienischer Radrennfahrer
 James Palumbo (* 1963), britischer Mitbegründer und Vorsitzender der Ministry of Sound Group
 Joe Palumbo (* 1929), US-amerikanischer Footballspieler
 Nick Palumbo (* 1970), US-amerikanischer Regisseur
 Onofrio Palumbo (aktiv um 1640–50), neapolitanischer Maler des Barock
 Paolo Palumbo (1617–1648), italienischer Bischof von Cassano all'Jonio und von Viesti
 Peter Palumbo, Baron Palumbo (* 1935), britischer Kunstsammler
 Renato Palumbo (* 1963), italienischer Dirigent
 Rocco Palumbo (* 1988), italienischer Pokerspieler
 Vincenzo Palumbo (* 1974), deutsch-italienischer Fußballspieler

Palumbo steht auch für:
 Palumbo M80, Supersportwagen
 Palumbo Shipyard, eine Werftengruppe

Siehe auch:
 Palombo